Влади́мир Доро́хин:
 Дорохин, Владимир Васильевич (род. 1948) — белорусский композитор.
 Дорохин, Владимир Дмитриевич (род. 1948) — посол по особым поручениям МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджане.